Ма́йле Мёлдер (; ) — эстонская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.

Достижения 
 : золото (2005, 2006, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016), серебро (2009, 2011, 2017, 2018, 2020), бронза (2007).
 : золото (2009, 2011, 2012, 2013, 2014), серебро (2007), бронза (2006, 2008).
 : золото (2013, 2015, 2017), серебро (2009, 2011, 2012, 2016), бронза (2008).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 

 
Maile Mölder - ERR Sport
Maile Mölder - Teemalehed - DELFI
Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Эстонии
Чемпионы Эстонии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Эстонии